Burkhart steht für:

 Burkhart (Kentucky), Ort im Wolfe County
 Burkhart von Ziegenhain († 1247), Erzbischof von Salzburg
 Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg, Bayern

Burkhart ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Burkhart (* 1984), deutscher Konzert- und Liedsänger (Bariton)
 Anton Burkhart, deutscher Laiendarsteller
 Charles A. Burkhart (1860–1922), US-amerikanischer Politiker
 Dagmar Burkhart (* 1939), deutsche Slawistin, Balkanologin und Kulturanthropologin
 Johannes Burkhart (1904–1985), römisch-katholischer Priester und Gegner des Nationalsozialismus
 Karl Burkhart (1908–1976), Schweizer Radrennfahrer
 Max Burkhart (2000–2017), deutscher Skirennfahrer
 Olivia Burkhart (* 1996), deutsche Schauspielerin

 Ursula Maria Burkhart (* 1961), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Burchard, Burchart, Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart
 Burkard (Begriffsklärung), Burkhard, Burkhardt, Burkart